Els Omells de na Gaia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Els Omells de na Gaia (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Els Omells de na Gaia (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar